Mit Cotapata wird bezeichnet:

 Cotapata-Nationalpark – Nationalpark in Bolivien
 Cotapata (Kanton) – Kanton in der Provinz Sud Yungas in Bolivien
 Cotapata (Nor Yungas) – Ortschaft in der Provinz Nor Yungas in Bolivien
 Cotapata (Sud Yungas) – Ortschaft in der Provinz Suf Yungas in Bolivien
 Cotapata-Goldmine – Fairtrade Minenkooperative in Bolivien